Mamadou Diallo (Bamako, 17 de abril de 1982) é um futebolista de Mali. Atualmente, defende o Le Havre.

Carreira 
Mamadou Diallo representou a Seleção Malinesa de Futebol nas Olimpíadas de 2004.

Futebolistas do Mali
Futebolistas do USM Argel
Futebolistas do Qatar Sports Club
Futebolistas do Al-Jazira
Futebolistas do Havre Athletic Club
Futebolistas do Club Sportif Sedan Ardennes
Futebolistas do Stade Lavallois Mayenne Football Club
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Futebolistas olímpicos do Mali